Усть-Яруль — село в Ирбейском районе Красноярского края. Административный центр Усть-Ярульского сельсовета.

География 
Село находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Яруль, при автодороге , на расстоянии приблизительно 18 километров (по прямой) к северо-западу от Ирбейского, административного центра района. Абсолютная высота — 312 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −21,1 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

История 
Основано в 1854 году. По данным 1926 года в селе имелось 266 хозяйств и проживало 1395 человек (698 мужчин и 697 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Канского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,9 %, женщины — соответственно 54,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 793 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района